Ripple (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Ripple (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire
 Ripple (munteenheid), een virtuele munteenheid gebruikt in het sociale netwerk van Hub Culture